Караоба — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Караоба — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Караоба — село в Денисовском районе Костанайской области, упразднено в 2019 г.
 Караоба — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Караоба — село в Актогайском районе Павлодарской области.

Россия 
 Караоба — посёлок в Варненском районе Челябинской области.

Другие объекты 
 Караоба (курганы) — комплекс курганов в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Караобинское месторождение вольфрама и молибдена также известно под сокращённым названием Караоба.